José Marco Mora (28 de agosto de 1975) é um ex-futebolista equatoriano que atuava como atacante.

Carreira 
José Marco Mora integrou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América de 1995.

Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1995